Shakuntala, personaggio del poema epico indiano Mahābhārata
 Shakuntala, di Kālidāsa (sanscrito, V secolo o prima)
 Sakuntala, opera composta nel 1820 da Franz Schubert (rimasta incompiuta) su libretto di Johann Philipp Neumann
 Sakuntalai, film Tamil del 1940 
 Shakuntala, film del 1943
 Shakuntala, film malese del 1965 
 Shakuntala, serie TV

Persone
 Shakuntala Barua, attrice
 Shakuntala Devi, scrittrice
 Shakuntala Paranjpye, scrittrice
 Sakuntla Devi, politico
 Sakuntala Laguri, politica

Altro
 Shakuntala Park, a Calcutta
 Shakuntala Railway, in India centrale